Vollerup kan henvise til flere stednavne i Danmark:
 Vollerup (Bjolderup Sogn) – en bebyggelse og et ejerlav i Bjolderup Sogn
 Vollerup (Em Sogn) – en bebyggelse og et ejerlav i Em Sogn
 Vollerup (Fanefjord Sogn) – en bebyggelse og et ejerlav i Fanefjord Sogn
 Vollerup (Gimlinge Sogn) – en bebyggelse og et ejerlav i Gimlinge Sogn
 Vollerup (Raklev Sogn) – en bebyggelse og et ejerlav i Raklev Sogn
 Vollerup (Sønderborg) – en bydel i Sønderborg og et ejerlav i Ulkebøl Sogn